Алекса́ндр Алекса́ндрович Нико́льский: Никольский, Александр Александрович (1902—1963) — русский и американский учёный, конструктор в области вертолётостроения.
 Никольский, Александр Александрович (1919—1976) — советский учёный в области прикладной математики и механики.
 Никольский, Александр Александрович (род. 1939) — советский и российский биолог, деятель заповедного дела.